Port lotniczy Londyn-Heathrow